Гіссен — власна назва.

Топоніми

Гіссен — місто.
 Гіссен (округ)
 Гіссен (район)
 Гіссенський університет